Палос-де-ла-Фронтера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Уэльва. Занимает площадь 50 км². Население — 9167 человек (на 2010 год). Расстояние — 14 км до административного центра провинции.

История 
Самое знаменательное событие в истории Палос-де-ла-Фронтера выпало на 1492 год, когда отсюда отплыли на запад три каравеллы Христофора Колумба. Эта экспедиция закончилась открытием Америки. В городе множество памятников, посвящённых этому событию.

В городе находится известный францисканский монастырь Ла-Рабида.

Города-побратимы 
  Суайо (Франция, с 1995)

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 
 Ayuntamiento de Palos de la Frontera. 
 Diputación provincial de Huelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 Información multimedia en Youtube

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы
Палос-де-ла-Фронтера
Населённые пункты, основанные в 1322 году